Plotzke oder Plötzke ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich von Plötzke († 1316), Bischof des Bistums Brandenburg
 Heinrich von Plötzke (auch: Heinrich von Plötzkau; † 1320), Ordensritter des Deutschen Ordens
 Wolfram Plotzke (1908–1954), deutscher Dominikaner und Künstler